Elbschloss steht für:

 das Elbschloss Bleckede in Niedersachsen
 die drei Elbschlösser in Dresden
 die ehemalige Elbschloss-Brauerei in Hamburg